Sojoez (raket), Russische draagraket.
Sojoez (ruimtecapsule), Russische ruimtecapsule.
SOYUZ, horlogemerk.